Люксембургский национальный дивизион 2021/2022 — 108-й сезон чемпионата Люксембурга, прошёл с 7 августа 2021 по 22 мая 2022 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Люксембурга
 Статистика лиги на soccerway.com

Чемпионат Люксембурга по футболу
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2021 году
Спорт в Люксембурге в 2022 году